Су-Сент-Мари ( []) — город в регионе Северное Онтарио, провинция Онтарио, Канада, административный центр округа Алгома. Расположен на реке Сент-Мэрис, по которой проходит канадско-американская граница. Река отделяет город от одноимённого города Су-Сент-Мари в штате Мичиган.

История 
До 1817 года американский и канадский города-близнецы являлись единым городом. Их разделение произошло в результате демаркации границы по окончании войны 1812—1814 гг.

Население и название 
Как и многие другие города в Северной Онтарио, Су-Сент-Мари страдает от массивной миграции жителей в города на юге провинции, где существует больше возможностей для трудоустройства. С 1990-х гг. число жителей упало с  до  в 2010-е гг. Большая часть населения города (91,6 % жителей) европейского происхождения — в основном итальянского, французского, английского, скандинавского и южноевропейского.

Индейцы 
Вблизи от города находятся 3 резервации индейцев оджибве, которые также составляют 7,8 % жителей города.

Экономика 
В 1960—1970-е гг. город был известен производством стали, однако постепенно спрос на неё внутри Канады упал, в связи с чем завод Algoma Steel, где в лучшие годы работало 2 900 работников, едва избежал банкротства и сильно сократил рабочие места. Ещё одной важной отраслью экономики является лесная промышленность: на бумажной фабрике St. Mary’s Paper работает 400 человек. Около 2 300 сотрудников сферы услуг в основном заняты в 5 расположенных в городе колл-центрах, из которых крупнейший принадлежит Sutherland Group.

Транспорт 
Город расположен на Трансканадской автомагистрали (Онтарийская магистраль 17), которая соединяет его с городом Тандер-Бэй на северо-западе и Большим Садбери на юге. Международный мост, вдоль которого расположены шлюзы, соединяет город с американским шоссе I-75 в городе Су-Сент-Мари, штат Мичиган и ведёт далее в Детройт. В городе имеется аэропорт регионального значения и железнодорожная станция.

В 1798—1987 годах Канал Су-Сент-Мэри был судоходным, но после обрушения одной из стен шлюза его закрыли для движения, оставив как исторический памятник.

Туризм 
К местным достопримечательностям относятся , лодочные прогулки вдоль шлюзов Су-Локс, соединяющих озеро Верхнее с озером Гурон и озером Эри, а также казино и прогулка на поезде с центрального вокзала Алгома по каньону Агава. В окрестностях города расположены провинциальные парки Пенкейк-Бей и Батчавана-Бей.

Религия 
Большая часть населения города (85,7 %) относятся к римско-католической церкви. Город является центром одноимённой епархии. Буддисты насчитывают 125 человек — это крупнейшая нехристианская конфессия города.

Образование 
В городе расположен , профессиональный колледж искусства и технологии и Университет Алгомы. Кроме того, в соседнем городе Су-Сент-Мари в штате Мичиган находится , где также учатся многие канадские студенты.

Культура 
В городе существует 6 канадских радио- и телестанций; кроме того, принимаются станции соседнего американского одноимённого города. К СМИ относятся также ежедневная газета Sault Star и сайт SooToday.com. В Су-Сент-Мари расположен крупнейшая картинная галерея округа, Художественная галерея в Алгоме, где хранится около 5 тысяч картин.

Языковой конфликт 
В январе 1990 г. городской совет Су-Сент-Мари при тогдашнем мэре Джо Фратези принял решение (11 против 2 голосов) о том, что город становится исключительно англоязычным. Хотя город был уже не первым в Онтарио, принявшим подобное решение, оно вызвало большой интерес СМИ и привело к дискуссии, в ходе которой видные политики — такие, как Жан Кретьен и Брайан Малруни выразили осуждение, а в провинции Квебек решение было осуждено как «расистское». В июне 1994 года суд признал решение недействитльным, поскольку оно выходило за пределы полномочий городского совета. В августе 1999 года городской совет признал решение не имевшим юридической силы.

Партнёрство 
Партнёрские отношения существуют со следующими городами:
  Лаут, Ирландия
  Майа, Португалия
  Форсса, Финляндия
  Красноярск, Россия
  Су-Сент-Мари (Мичиган), США

Спорт 
Городская хоккейная команда «Су-Сент-Мари Грейхаундз» выиграла в 1993 г. Мемориальный кубок.

Известные жители 
 Бриджитт Эктон, лыжница
 Роберта Бондар, астронавт
 Фил Эспозито, хоккеист
 Тони Эспозито, хоккеист
 Рон Френсис, хоккеист
 Тед Нолан, хоккейный тренер
 Марти Турко, хоккеист
 Роберт Олифант (р. 1956), политик и теолог
 Роберт Бемер, информатик
 Рок-группа Treble Charger

Примечания

Ссылки 

 

Города Онтарио